Татев Чахян () — вірменська поетеса, перекладач.Закінчила Єреванський державний університет (культурна антропологія).

Вірменські поети
Народились 1992